Библиотека Гладстона (), известная до 2010 года как Библиотека Святого Дейниола (, ) — публичная библиотека в Хавардене, в графстве Флинтшир, в Уэльсе.

Библиотека была основана Уильямом Юартом Гладстоном в 1894 году. В библиотеке содержится 250 000 книг, журналов и брошюр, в основном художественные произведения и книги с тематикой гуманитарных наук. Основными специализациями библиотечного фонда являются книги по теологии и исследования посвящённые Викторианской эпохе.

Значительную часть собрания книг составляет личная библиотека Гладстона из 32 000 томов, также здесь хранятся письма премьер-министра, не связанные с политикой, черновики его речей и личные бумаги. Кроме того, в состав фонда входят Францисканская библиотека епископа Мурмэна и коллекция манускриптов семейств Глинн и Гладстон из Хавардена.

В комплекс библиотеки помимо хранилища и читальных залов входят часовня, ресторан и гостиница, библиотека предоставляет помещения для проведения конференций.

Ссылки 
 Официальный сайт библиотеки Гладстона 

Библиотеки Уэльса
Флинтшир
Появились в 1894 году
1894 год в Великобритании